Nicolas Krämmer (né le  à Landshut) est un joueur allemand de hockey sur glace.

Biographie 
Nicolas Krämmer, né le  à Landshut, découvre le hockey sur glace dans le mouvement junior du club de sa ville natale, le EV Landshut. Alors qu’il évolue avec les juniors du club, Krämmer fait ses débuts professionnels avec la première équipe, qui évolue alors en  au cours de la saison 2009-2010. En avril 2010, il représente l’Allemagne au championnat du monde des moins de 18 ans.

Au cours de la saison suivante, il fait ses débuts en , la première division allemande, avec l’ERC Ingolstadt au moyen d’une double licence. En , alors qu’il a signé un contrat de trois ans avec les Hamburg Freezers, il préfère s’envoler en Amérique du Nord, en rejoignant le Titan d'Acadie-Bathurst, en Ligue de hockey junior majeur du Québec. Néanmoins, après avoir disputé le championnat du monde junior avec l’Allemagne en décembre 2012, il rentre en Allemagne pour finir la saison avec l’EV Landshut, où il est prêté par Hambourg.

Au début de la saison 2012-2013, il rejoint finalement Hambourg en .

Statistiques 

|2007-2008 || EV Landshut U18 ||  || 33 || 0 || 5 || 5 || 42 || 3 || 0 || 0 || 0 ||2
|-
|2008-2009 || EV Landshut U18 ||  || 30 || 13 || 13 || 26 || 34 || 9 || 5 || 5 || 11 || 6
|-
|rowspan="3"|2009-2010 || ERC Ingolstadt ||  || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || - 
|-
| EV Landshut Cannibals || 2. Bundesliga || 11 || 0 || 2 || 2 || 4 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| EV Landshut U18 ||  || 31 || 18 || 23 || 41 || 77 || 8 || 2 || 10 || 12 || 20
|-
|2011-2012 || Titan d'Acadie-Bathurst || LHJMQ || 24 || 1 || 3 || 4 || 16 || - || - || - || - || - 
|-
|2011-2012 || EV Landshut Cannibals || 2. Bundesliga || 20 || 3 || 3 || 6 || 4 || 10 || 0 || 3 || 3 || 10
|-
|2012-2013 || Hamburg Freezers ||  || 48 || 6 || 10 || 16 || 18 || 6 || 0 || 2 || 2 || 2
|-
|2013-2014 || Hamburg Freezers ||  || 51 || 3 || 13 || 18 || 14 || 12 || 0 || 1 || 1 || 2
|-
|2014-2015 || Hamburg Freezers ||  || 47 || 8 || 8 || 16 || 36 || 5 || 0 || 1 || 1 || 25
|-
|2015-2016 || Hamburg Freezers ||  || 37 || 8 || 8 || 16 || 26 ||  - || - || - || - || - 
|-
|2016-2017 || Kölner Haie ||  || 52 || 10 || 7 || 17 || 12 || 7 || 0 || 1 || 1 || 2
|-
|2017-2018 || Kölner Haie ||  || 52 || 9 || 6 || 15 || 6 ||	6 || 0 || 0 || 	0 || 2
|-
|2018-2019 || Adler Mannheim ||  || 40 || 2 || 6 || 8 || 24 || 12 || 0 || 2 || 2 || 8 	
|-
|2019-2020 || Adler Mannheim ||  || 44 || 10 || 9 || 19 || 16 ||  - || - || - || - || - 
|-
|2020-2021 || Adler Mannheim || DEL || 37 || 8 || 11 || 19 || 22 ||  6 || 1 || 0 || 1 || 4 
|-
| 2021-2022|| Adler Mannheim || DEL ||  || 

|2010||  || Championnat du monde U18 || 5 || 3 || 4 || 7 || 2 || +8 || Promu 
|-
|2012||  ||align="left"| Championnat du monde junior || 5 || 2 || 3 || 5 || 2 || +5 || Promu
|-
|2015||  ||align="left"| Championnat du monde || 5 || 1 || 1 || 2 || 0 || 0 || Dixième
|-
|2018||  ||align="left"| Championnat du monde || 7 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || Onzième
|-
| 2022 ||  ||align="left"| Jeux olympiques || 3 || 0 || 0 || 0 || 0 || +1 || Dixième

Références 

Naissance en octobre 1992
Naissance à Landshut
Joueur du EV Landshut
Joueur du ERC Ingolstadt
Joueur du Titan d'Acadie-Bathurst
Joueur des Hamburg Freezers
Joueur des Kölner Haie
Joueur du Adler Mannheim
Joueur international allemand de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2022